Agostino Paravicini Bagliani (1943) – storico italiano
 Agostino Petitti Bagliani di Roreto (1814-1890) – generale e politico italiano
 Giuseppe Bagliani (1930-2001) – calciatore italiano
 Luca Bagliani (1959) – politico italiano